Etruskisch bezieht sich auf:

 das Volk der Etrusker
 die etruskische Sprache
 die etruskische Schrift
 die etruskische Zahlschrift
 die etruskischen Zahlwörter
 die Etruskische Namensgebung
 die etruskische Kunst
 die etruskische Vasenmalerei
 den etruskischen Tempel
 die etruskische Ordnung